Зимовий ранок (вірш) — вірш, який написав Олександр Пушкін
 Зимовий ранок (фільм) — російський радянський художній фільм